Группа А на Кубке Азии по футболу 2019 является частью группового этапа Кубка Азии 2019 и прошёл с 5 по 14 января.

В группу A попали хозяйка турнира сборная ОАЭ, а также Бахрейн, Таиланд и Индия.

Таблица

ОАЭ − Бахрейн

Таиланд − Индия

Бахрейн − Таиланд

Индия − ОАЭ

ОАЭ − Таиланд

Индия − Бахрейн

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Группа A